Officer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert F. Officer (1899–1965), US-amerikanischer Politiker
 Jill Officer (* 1975), kanadische Curlerin

Siehe auch:

 Offizier (Begriffsklärung)
 Office